Duo ( duo = zwei) bezeichnet:

in Kunst und Musik:
 Duo, Gruppe von zwei Musikern, siehe Duett
 Komikerduo, zwei gemeinsam auftretende Komiker
 Filmpaar, zwei über mehrere Film- oder Fernsehproduktionen hinweg zusammen als Hauptdarsteller eingesetzte Schauspieler

in der Technik:
 Audi duo, Hybrid-Fahrzeug von Audi
 Duo (Krankenfahrzeug), ein dreirädriges motorisiertes Krankenfahrzeug
 Google Duo, Videotelefonie-App von Google

Duo ist der Name oder Titel von:
 Das Duo, eine Fernsehkrimireihe
 Duo Duo (* 1951), Künstlername eines chinesischen Schriftstellers
 DuO, Künstlername zweier deutscher Comiczeichnerinnen

Duo ist der Familienname von
 Duo Bujie (* 1994), chinesischer Langstreckenläufer
 Dylan Duo (* 1977), Dartspieler aus Gibraltar

Siehe auch
 Duett (Begriffsklärung)

Abkürzung